Jméno a příjmení Jan Kozák má více nositelů:

 Jan Blahoslav Kozák (1888–1974) – český filosof a teolog
 Jan Kozák (basketbalista) (1929–2016) – československý basketbalista
 Jan Kozák (1921–1995) – český spisovatel
 Jan Kozák (archivář) (* 1951) – český gnostik a autor religionistických knih
 Jan Kozák (religionista) (* 1979) – český religionista